Заверюха — русская фамилия. 

Известные носители:
 Заверюха, Александр Харлампиевич (1940—2015) — российский государственный деятель, политик.
 Заверюха, Николай Андреевич (1909—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно). 
 Заверюха, Юрий Степанович (род. 1976) — украинский спортсмен-акробат.

См. также 
 Заверуха